Marmot (engl.: „Murmeltier“) bezeichnet:

 Marmot, ein Bekleidungsunternehmen
 Marmot Island, eine Insel im Golf von Alaska

Marmot ist der Familienname folgender Person:

 Michael Marmot (* 1945), britischer Epidemiologe und Gesundheitswissenschaftler